La LEN Champions League 2015-2016 è la 53ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Primo turno di qualificazione 
Dodici squadre sono inserite in tre gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano al secondo turno di qualificazione le prime tre squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Secondo turno di qualificazione 
Sedici squadre (tra cui le nove qualificate dal 1º turno) sono inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due di ciascun girone si qualificano al 3º turno di qualificazione.

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Terzo turno di qualificazione 
Le otto squadre qualificate dal secondo turno si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si disputeranno il 3 ottobre, quelle di ritorno il 17 ottobre.

Turno preliminare 
Sono direttamente ammesse al turno preliminare le squadre con il ranking più alto di ciascuno degli otto campionati principali: Barceloneta per la Spagna, Eger per l'Ungheria, Olympiakos per la Grecia, Spandau per la Germania, Pro Recco per l'Italia, Partizan per la Serbia, Jug Dubrovnik per la Croazia e Galatasaray per la Turchia. A queste si aggiungono le quattro squadre qualificatesi dal terzo turno: Primorje, Orvosegyetem, Szolnok e Jadran Herceg Novi. È qualificato automaticamente alla Final 6 l'Eger, in quanto club organizzatore.

Gruppo A

Gruppo B

Final six 
Stadio del nuoto Alfréd Hajós, Budapest (Ungheria)

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2015-2016
 LEN Euro League Women 2015-2016

Collegamenti esterni 
 
 

Sport acquatici nel 2015
Sport acquatici nel 2016
Edizioni della LEN Champions League